Халле — Ингойгем () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в бельгийской провинции Западная Фландрия между коммунами Халле и Ингойгем.

История 
Впервые гонка состоялась в 1945 году и до 2005 была известна как Брюссель — Ингойгем (Brussel-Ingooigem). С 2002 года входит в календарь UCI Europe Tour. В 2002—2004 годах гонка имела категорию 1.5 (нынешеняя 1.2), в 2005 её повысили до категории 1.1. C этого же года является одним из событий Велошоссейного кубка Бельгии.

Протяженность гонки составляет 190 км. С 2015 года маршрут включает подъёмы на семь холмов: Поттелберг, Канариберг, Крёйсберг, Хотондберг, Кноктеберг, Хеллестрат и Тигемберг. Подъём на последний гонщики преодолевают шесть раз.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Халле — Ингойгем на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour
Велошоссейный кубок Бельгии